Hötzendorf ist das Adelsprädikat folgender Person:

 Franz Conrad von Hötzendorf (1852–1925), österreichischer Feldmarschall

Hötzendorf ist der Name folgender Orte:
 Hötzendorf (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Hötzendorf (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hötzendorf (Tittling), Ortsteil des Marktes Tittling, Landkreis Passau, Bayern
 Hötzendorf (Gemeinde Hofkirchen), Ortschaft der Gemeinde Hofkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich